Златка дубовая удлиненная () — вид жуков-златок. Длина тела взрослых насекомых (имаго) 6—9 мм. Тело со спинной стороны зелёное, синие или бронзовое. Развиваются на дубе.

Распространение 
Обитают в Европе, Северной Азии (не включая Китай) и Северной Америке.

Синонимы 
В синонимику вида входят следующие биномены:

Примечания

Ссылки 
 

Узкозлатки
Насекомые Евразии
Насекомые Северной Америки
Животные, описанные в 1835 году